Haiku — свободная операционная система для персональных компьютеров, первая версия которой нацелена на двоичную совместимость с операционной системой BeOS.

В настоящее время международная группа разработчиков активно трудится над компонентами системы.

История 
С закрытием разработки операционной системы BeOS и продажей всей её интеллектуальной собственности фирме Palm перед энтузиастами BeOS встала задача дальнейшего развития и существования этой операционной системы вообще. Поскольку система была во многом уникальной и передовой, её сторонники решили, дабы избежать юридических и технических проблем, переписать операционную систему BeOS с нуля, полностью под свободной лицензией, обеспечив максимально возможную двоичную совместимость с последней версией BeOS — 5.0.

Проект был основан в 2002 году Майклом Фипсом. Целью было полностью воссоздать последний официальный релиз BeOS R5.

Изначально проект назывался OpenBeOS (сокращенно OBOS), но позже, во избежание нарушения прав на торговую марку компании Palm, путём голосования было решено переименовать проект в Haiku.

В 2003 году была создана некоммерческая организация Haiku Inc., занимающаяся организационной частью проекта. Она контролирует развитие проекта, принимает пожертвования, а также обладает правами на торговую марку Haiku, логотип, веб-сайт и исходный код.

Техническая реализация 
Haiku воплощает в себе основные идеи BeOS. Это модульная система, архитектурно решённая как гибридное ядро: микроядерная архитектура, способная динамически подгружать необходимые модули. Сетевой стек работает в режиме ядра, но в целях двоичной совместимости с BeOS R5 имеет также интерфейс в пользовательской области памяти.

Ядро Haiku — NewOS — написано бывшим инженером Be Inc. Тревисом Гейсельбрехтом и полностью совместимо с приложениями своего оригинала — BeOS R5.

Одна из отличительных особенностей системы — архитектура трансляторов — системных интерпретаторов файловых форматов (например, JPEG). Кроме того, Haiku продолжает традиции BeOS по активному использованию файловых мета-атрибутов, что позволяет реализовать работу с данными простыми и очевидными методами (см. OpenTracker).

Файловая система OpenBFS поддерживает расширенные атрибуты файлов, журналирование, 64-разрядные указатели, поддержку хранения мета-тегов, максимальный размер файла — 260 гигабайт, раздела — 2 эксабайта (261 байт или 2 миллиарда гигабайтов).

Управление пакетами 
По состоянию на сентябрь 2013 года, Haiku включает в себя систему управления пакетами программного обеспечения, позволяющую собирать пакеты и отслеживать в них зависимости. Разрешение зависимостей пакетов выполняется с помощью библиотеки libsolv из проекта openSUSE. Пакеты могут быть установлены из удаленных репозиториев с помощью утилиты pkgman, или посредством перемещения уже скачанного пакета в специальный каталог packages. Система управления пакетами Haiku монтирует активированный пакет в системный каталог в режиме «только чтение».

История и информация 

 Имя проекта было выбрано в честь сообщений об ошибках, выдаваемых браузером NetPositive: они представляли собой нерифмованные японские трёхстишия — хайку.
 14 сентября 2009 года вышла первая альфа-версия Haiku, которая была нацелена в основном на разработчиков.
 Двое разработчиков портировали набор инструментов Qt, благодаря чему стало возможным легко портировать на Haiku программы, написанные с использованием Qt.
 10 мая 2010 года вышла вторая альфа-версия Haiku. Внесено множество оптимизаций, заметно расширена функциональность.
 1 июля 2010 года представлен обновленный тулкит Qt версии 4.7 для Haiku.
 9 сентября 2010 года Стефан Ассмус обновил внешний вид приложения MediaPlayer, а также внёс в него много полезных улучшений.
 8 мая 2011 года Майкл Лотц реализовал IRQ Routing.
 20 июня 2011 года состоялся релиз третьей альфа-версии Haiku.
 12 ноября 2012 года состоялся релиз четвёртой альфа-версии Haiku.
 В ежемесячном отчёте о деятельности в июне 2018 года, разработчики Haiku портировали LibreOffice в операционную систему.
 28 августа 2018 года проект переведён в состояние первой бета-версии.
 28 сентября 2018 года вышла Haiku R1/beta1
9 июня 2020 года вышла Haiku R1/beta2

История выпусков

Разработка

Разработка операционной системы 
Haiku разрабатывается преимущественно на языке программирования C++, с небольшим количеством кода на ассемблере. Существуют несколько команд разработчиков, занимающихся различными сферами:

 App/Interface — разрабатывают интерфейс, приложения и Support Kits.
 BFS — разрабатывают BeFS/OpenBFS
 Game — разрабатывают Game Kit и его API.
 Input Server — сервер, поддерживающий устройства ввода, такие как клавиатура и мышь и их взаимодействие с другими частями ОС.
 Kernel — разрабатывают ядро ОС.
 Media — аудио-сервер и связанный с ним API.
 MIDI — реализуют MIDI-протокол.
 Network — пишут драйвера для сетевых устройств и API, связанное с сетью.
 OpenGL — разрабатывают поддержку OpenGL.
 Preferences — воссоздают настройки BeOS.
 Printing — работают над print-сервером и драйверами для устройств печати.
 Screen Saver — реализуют функциональность скринсейвера.
 Storage — разрабатываются сервер хранения и драйвера для требуемых файловых систем.
 Translation — воссоздают модули для чтения\записи\конвертации разных форматов данных.

Разработка приложений 
В качестве одной из целей проекта заявлена полная двоичная совместимость с BeOS 5, поэтому разработка приложений под Haiku может вестись средствами BeOS.

Разработчикам приложений прежде всего предоставляется объектно-ориентированный API на C++. Используемый компилятор — gcc.

В Haiku корректно работают приложения, скомпилированные разными бинарно несовместимыми между собой версиями gcc (2.95 и 4). Это достигнуто путём компиляции всех библиотек операционной системы, использующихся в приложениях, обеими версиями gcc. Затем, во время запуска приложения, операционная система Haiku определяет, с помощью какой версии gcc это приложение было скомпилировано, и выполняет динамическое связывание с версией системных библиотек, скомпилированных соответствующей версией компилятора.

Другие языки программирования, используя которые можно создавать приложения для Haiku:
 C — с использованием компилятора gcc
 Basic
 Pascal — с использованием Free Pascal
 Python — с использованием библиотеки PyHaiku (для построения графического интерфейса)
 Perl
 Ассемблер — с использованием NASM и Yasm
 Fortran
 Mono — в данный момент ведётся портирование. Позволит писать приложения на C#, C++, VB.NET.
 Java
 Ruby
 Tcl/Tk — благодаря сборке AndroWish от Кристиана Вернера.

Системные требования 
 32-разрядный x86-процессор
 128 Мб оперативной памяти, (1 Гб для сборки Haiku внутри себя)
 700 Мб свободного места на жестком диске

Мнения 
Dedoimedo рассмотрел Haiku Alpha 4 в сентябре 2013 года. Блог написал:

Джереми Реймер сделал обзор Haiku Alpha 4 для Ars Technica. Ars Technica также имеет ранний обзор на Haiku. Джереми написал в своём обзоре:

Ребека Чапник написала обзор Haiku в MakeTechEasier.

Джесси Смит из DistroWatch Weekly рассмотрел Haiku в 2010 году. Смит также рассмотрел Haiku в 2016 году.

См. также 
 BeOS
 Zeta (операционная система)
 Cosmoe

Примечания

Ссылки 

 
 HaikuOS Info
 Русское сообщество Haiku
 Блог про Haiku на русском
 Неофициальная русскоязычная вики

BeOS

Программное обеспечение с лицензией MIT
Свободные операционные системы
Объектно-ориентированная операционная система